Mbewe ist der Familienname folgender Personen:

 Agripa Mbewe (* 1987), sambischer Fußballspieler
 Aston Mbewe (* 1970), sambischer Fußballspieler
 Festus Mbewe (* 1988), sambischer Fußballspieler